The Bridge steht für:

Filme:
 The Bridge (Kurzfilm, 1978), US-amerikanischer Kurzfilm aus dem Jahr 1978
 The Bridge (Filmdrama, 1992), britisches Filmdrama aus dem Jahr 1992
 The Bridge (Filmdrama, 2006), US-amerikanisches Filmdrama von Brett Hanover aus dem Jahr 2006
 The Bridge (Dokumentarfilm, 2006), US-amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2006
 The Bridge (2015), (Karen Kingsbury's The Bridge) Zweiteilige Miniserie, USA, 2015 und 2016

Fernsehserien:
 The Bridge (kanadische Fernsehserie), kanadische Fernsehserie, 2010 ausgestrahlt
 The Bridge, internationaler Titel der dänisch-schwedischen Fernsehserie Die Brücke – Transit in den Tod (2011–2018)
 The Bridge – America, US-amerikanische Fernsehserie, 2013 bis 2014 ausgestrahlt, Adaption der dänisch-schwedischen Serie
 The Bridge (malaysisch-singapurische Fernsehserie), Fernsehserie aus Malaysia und Singapur, seit 2018 ausgestrahlt, Adaption der dänisch-schwedischen Serie

Musiktitel:
 The Bridge (Ace-of-Base-Album), Album von Ace of Base aus dem Jahr 1995
 The Bridge (Billy-Joel-Album), Album von Billy Joel aus dem Jahr 1986
 The Bridge (Concept of a Culture), Album von Grandmaster Flash aus dem Jahr 2009
 The Bridge (Elton-John-Song), Song von Elton John aus dem Jahr 2006
 The Bridge (Letter-Kills-Album), Album von Letter Kills aus dem Jahr 2004
 The Bridge (Melanie-Fiona-Album), Album von Melanie Fiona aus dem Jahr 2009
 The Bridge (Sonny-Rollins-Album), Album von Sonny Rollins aus dem Jahr 1962

Literatur:
 The Bridge, Roman von Iain Banks aus dem Jahr 1986, siehe Die Brücke (Iain Banks)
 The Bridge: The Life and Rise of Barack Obama, Biografie von David Remnick über Barack Obama

Sonstiges:
 The Bridge (Band), US-amerikanische Band
 The Bridge (Computerspiel), ein Indie-Videospiel für verschiedene Plattformen